Simon Zoltán (?–?) ponyvaregényíró az 1930-as évek táján. (Néhány forrás tévesen regényeit Tabi Lászlónak tulajdonítja.) 
Simon Zoltán – Tabi László (1910–1989) egyik írói álneve
Simon Zoltán (1920–1991) zeneszerző, karmester, a Nemzeti Színház, később a budapesti Katona József Színház zenei vezetője
Simon Zoltán (1935) irodalomtörténész
Simon Zoltán (1950) képzőművész, grafikus 
Simon Zoltán (1958) régész, történész 
Simon Zoltán (1989) színművész
Simon Zoltán jogász
Simon Zoltán A Nevergreen alkalmi dobosa

Jegyzetek